Sulistrowice peut désigner en Pologne :

 Sulistrowice, village de la voïvodie de Basse-Silésie
 Sulistrowice, village de la voïvodie de Mazovie